Kåreholm kan avse:
Kåreholm – gods i Norrköpings kommun, Östergötland
Kårholm eller Kåreholm – ö och fågelskyddsområde utanför Kårehamn på Öland, 
Kåreholm, Gränsö – udde med bebyggelse på Gränsö, Norrköpings kommun, Östergötland